est un nom porté par plusieurs souverains européens.

  dit le Lion (1187-1226), roi de France de 1223 à 1226
 , duc de Bavière-Ingolstadt de 1441 à 1445
  (1691-1768), landgrave de Hesse-Darmstadt de 1739 à 1768.

Louis 08